Localidades no Brasil
 Vila Boa (Goiás) — município 

 Localidades na Espanha

 Vila Boa (Galiza) - município

Localidades em Portugal
 Vila Boa (Barcelos) — freguesia 
 Vila Boa (Mirandela) — freguesia 
 Vila Boa (Sabugal) — freguesia 
 Vila Boa (Rego) — lugar 
 Vila Boa de Ousilhão — freguesia
 Vila Boa de Quires — freguesia-sede 
 Vila Boa do Bispo — freguesia-sede 
 Vila Boa do Mondego — freguesia-sede 
 Vila Boa de Ferreira de Aves — freguesia-sede 

Desambiguações de topônimos